Malki ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulellah al-Malki (* 1994), saudi-arabischer Fußballspieler
 Adnan al-Malki (1918/19–1955), syrischer Militär und Politiker
 Amal Al-Malki, katarische Philologin und Hochschullehrerin
 Noor Al-Malki (* 1994), katarische Leichtathletin
 Sanharib Malki (* 1984), syrisch-belgischer Fußballspieler

Malki bezeichnet ferner:
 Malik (Titel), Königstitel semitischen Ursprungs

Siehe auch:
 Malky
 Maliki